Gopen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gopen, Dalarna, sjö i Falu kommun och Leksands kommun,  (2,52 km²)
Gopen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (1,79 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn